Даймонд Даная-Азиза Дешилдс (; родилась 5 марта 1995 года, Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступает за клуб женской национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Меркури». Была выбрана на драфте ВНБА 2018 года в первом раунде под общим третьим номером командой «Чикаго Скай». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

Ранние годы 
Даймонд родилась 5 марта 1995 года в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в семье Делино и Тишы Дешилдс, у неё есть два брата, Делино и Д’Анджело, и две сестры, Деним и Дилейни, училась она в городе Норкросс (штат Джорджия) в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Профайл драфта WNBA 2018 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goheels.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте utsports.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки «Финикс Меркури»